FCA est un sigle signifiant :
 fichier central des automobiles ;
 Fiat Chrysler Automobiles ;
 Financial Conduct Authority, l'autorité britannique de contrôle des activités financières, qui a succédé à la FSA ;
 Formal Concept Analysis (en français, analyse de concepts formels) ;
 Fédération communiste anarchiste.

FCA est une abréviation qui peut signifier :
 Free Carrier, un type d'Incoterm.